Mol kan avse:
 
 Mol, SI-enhet för substansmängd 
 Mol, Belgien, ort i Belgien
 Gretchen Mol (1972–), en amerikansk skådespelare
 MOL-programmet, det amerikanska flygvapnets bemannade rymdprogram
 MOL Fehérvár FC, en ungersk fotbollsklubb i Székesfehérvár

Se även

 Moll (olika betydelser)